Cupa României la handbal feminin 2021-2022 a fost a 37-a ediție a competiției de handbal feminin românesc organizate de Federația Română de Handbal (FRH) cu începere din 1978. Datele celor patru etape ale ediției 2021-2022 au fost precizate în regulamentul de desfășurare a Cupei României, publicat pe 6 iulie 2021, pe pagina web oficială a FRH.

Competiția a fost sponsorizată de Fan Courier și a purtat numele de Cupa României Fan Courier feminin. Ediția din 2022 a Cupei României a fost câștigată de CSM București, care a învins-o în finală pe SCM Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 34–26.

Echipe participante 
Conform regulamentului, la ediția 2021-2022 a Cupei României au participat „toate echipele din Liga Națională și echipele din Divizia A cu drept de promovare”.

Tragerile la sorți și datele manșelor

Sistem 
Competiția s-a desfășurat cu un tur preliminar, cu un tur 1 la care au luat parte 22 de echipe, cu optimi de finală, sferturi de finală și un turneu final de tip Final Four. Orașul care a găzduit formatul final cu 4 echipe a fost stabilit la o dată ulterioară începerii întrecerii.

Partide

Turul preliminar 
La acest tur au participat doar echipe înscrise în Divizia A și având drept de promovare. Numele acestor echipe au fost notate pe bilete și au fost introduse într-o urnă, fiind apoi trase la sorți. Tragerea la sorți a avut loc pe 31 ianuarie 2022, la sediul FRH.

În urma tragerii la sorți au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele celor trei meciuri au avansat în turul 1.

Turul 1 
Prin regulament, această etapă a fost programată a se desfășura pe 12 februarie 2022, într-un singur tur. Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din cadrul turului 1 a avut loc pe 2 februarie 2022, de la ora 13:00, la sediul FRH. Echipele au fost extrase pe rând din urnă, iar regulamentul preciza că partidele se vor juca după cum urmează: prima echipă extrasă cu a doua echipă extrasă, a treia echipă extrasă cu a patra echipă extrasă și așa mai departe. Pentru fiecare partidă, echipa extrasă prima urma să fie gazdă, iar echipa extrasă a doua oaspete. În cazurile în care o echipă din Divizia A a jucat împotriva unei echipe din Liga Națională, partida ar fi trebuit să se desfășoare pe terenul echipei din Divizia A, însă au existat cazuri în care echipa din Divizia A a acceptat să joace pe terenul echipei din Liga Națională. 

În urma tragerii la sorți au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele partidelor au avansat în optimile de finală.

Turul 2 (optimile de finală) 
Prin regulament, această etapă a fost programată să se desfășoare pe 23 martie 2022, într-un singur tur. Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din cadrul turului 2 a avut loc pe 2 februarie 2022, de la ora 13:00, la sediul FRH. Echipele participante în cupele europene au primit wild-card-uri și au evoluat direct în turul 2.

În urma tragerii la sorți au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele au avansat în turul 3.

Turul 3 (sferturile de finală) 
Prin regulament, această etapă a fost programată să se desfășoare pe 27 aprilie 2022, într-un singur tur. Pe 4 aprilie 2022, FRH a anunțat „modificarea datei de desfășurare a Turului 3”, partidele fiind reprogramate în data de 3 mai 2022, „ca efect al programului competițional internațional al Lotului Național de Senioare”. Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din cadrul turului 3 a avut loc tot pe 4 aprilie 2022, de la ora 12:00, la sediul FRH.

În urma tragerii la sorți au rezultat partidele de mai jos. Câștigătoarele au avansat în Final Four.

Final Four 
Faza finală a Cupei României s-a desfășurat în sistem Final Four. Conform regulamentului, localitatea unde s-a desfășurat turneul final cu patru echipe urma să fie stabilită prin tragere la sorți, la o dată ulterioară începerii întrecerii.

Regulamentul stipula inițial că echipele „vor juca după următorul program: 1–4, 2–3” în semifinale, însă Federația Română de Handbal a anunțat că „tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din cadrul Final 4” va avea loc la sediul FRH, pe 4 mai 2022, de la ora 12:00.

Pe 4 mai, odată cu tragerea la sorți a distribuției și ordinii în semifinale, FRH a tras la sorți și ordinea în care echipele calificate au putut solicita organizarea turneului Final Four. Termenul de depunere a ofertelor a expirat pe 6 mai 2022, la ora 12:00, și, deoarece până la data limită nici una din cele patru echipe nu s-a arătat interesată de găzduirea turneului, FRH a decis ca acesta să se desfășoare la sala sporturilor din Mioveni.

Echipele calificate 
CS Rapid București
CS Măgura Cisnădie
SCM Râmnicu Vâlcea
CSM București

Semifinalele 
În urma tragerii la sorți au rezultat semifinalele de mai jos.

Finala mică

Finala

Etapele competiției

Clasament și statistici

Clasamentul final

Clasamentul marcatoarelor 
Actualizat pe 22 mai 2022

Premii 
Jucătoarea competiției (MVP)
 (CSM București)

Cea mai bună marcatoare (golgheter) a Final4
 (CSM București, 16 goluri)

Cea mai bună jucătoare a finalei
 (CSM București)

Cea mai bună apărătoare a Final4
 (CSM București)

Cel mai bun portar al Final4
 (CSM București)

Note

Referințe

Legături externe 
Cupa României pe site-ul Federației Române de Handbal

2022 în handbal
Handbal feminin
Handbal în România
Cupa României la handbal feminin 2021-2022